GZS steht als Abkürzung für:

 Gesellschaft für Zivilschutz, siehe Bundesamt für Zivilschutz (Deutschland)
 Gesellschaft für Zahlungssysteme, siehe Concardis

Abkürzung